De Rally van Mexico 2017, formeel 31º Rally Guanajuato México, was de 31e editie van de Rally van Mexico en de derde ronde van het wereldkampioenschap rally in 2017. Het was de 561e rally in het wereldkampioenschap rally die georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De start en finish was in León.

Verslag 
Het eerste affiche van het seizoen op onverhard zag het tot dan toe geplaagde team van Citroën hun eerste succes boeken. Hun kopman Kris Meeke profiteerde door zijn lage klassering in het kampioenschap op de eerste dag van zijn gunstige startpositie, maar wist op de vaak beslissende tweede etappe zijn snelle tempo door te trekken en op de twee laatste lange proeven zijn stempel te drukken op de overwinning. Misschien typerend aan zijn alles-of-niets mentaliteit wist Meeke zijn goede werk op de slotproef bijna te verpesten, toen hij in een flauwe rechter bocht door een tik aan de binnenkant rechtdoor het parcours afschoot en zich vervolgens door een kluts van geparkeerde auto's terug moest manoeuvreren richting het vervolg van de proef. Een verlies van ruim twintig seconden was aan de finish uiteindelijk genoeg om de zege alsnog binnen te halen. Daarachter deed Sébastien Ogier op een tweede plaats de beste zaken in het kampioenschap en boekte Thierry Neuville met de laatste plaats op het podium zijn eerste goede resultaat van het seizoen. Jari-Matti Latvala, die hier zijn leidende positie in het kampioenschap verloor aan Ogier, kampte gedurende het evenement met motorproblemen en eindigde op afstand zesde, nét voor Toyota-teamgenoot Juho Hänninen op plaats zeven, die hiermee ook zijn eerste toptienklassering van het seizoen verwezenlijkte.

Programma

Resultaten

Statistieken

Klassementsproeven

Power Stage 
 Extra punten werden verdeeld voor de vijf beste tijden over de 21,94 kilometer lange Power Stage aan het einde van de rally.

Kampioenschap standen

Rijders

Constructeurs 

 Noot: Enkel de top 5-posities worden in beide standen weergegeven.

Externe links 
  Onofficiële resultaten op juwra.com
  Onofficiële resultaten op ewrc-results.com

Mex
Rally van Mexico
Sport in Guanajuato